Pleasant Ridge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Ridge Township (Arkansas)
 Pleasant Ridge Township (Illinois)
 Pleasant Ridge Township (Iowa)
 Pleasant Ridge Township (Kansas)
 Pleasant Ridge Township (Missouri)
 Pleasant Ridge Township (South Dakota)